Тонкс () — фамилия. Известные носители:

 Тонкс, Дик (род. 1951) — новозеландский гребец.
 Тонкс, Генри (1862—1937) — английский художник и врач.
 Тонкс, Николас — британский биохимик.
 Тонкс, Нимфадора — персонаж серии книг и фильмов о Гарри Поттере.